Cet article présente le classement des pays les plus exposés aux catastrophes naturelles, selon le  calculé par l'Institut pour l'environnement et la sécurité humaine des Nations unies (UNU-EHS).

Le  et le  
Les éditions du  consistent en une évaluation des risques naturels de chaque pays du monde. Elles partent du postulat que l'intensité d'un événement naturel extrême n'est pas le seul facteur pertinent pour identifier et mesurer un risque. Ainsi, une société insuffisamment préparée à un événement naturel extrême sera plus vulnérable qu'une société mieux préparée.

Créé en 2011 et développé par la  en partenariat avec l'Institut pour l'environnement et la sécurité humaine des Nations unies (UNU-EHS) et calculé depuis 2018 par l' (IFHV) de l'université de la Ruhr à Bochum, le  (WRI) est un indice permettant de quantifier et comparer les risques de catastrophe naturelle entre États du monde. Il se base sur quatre composantes :
 L'exposition () aux phénomènes naturels (tremblements de terre, tsunamis, cyclones, inondations par des cours d'eau ou la mer, sécheresses et montées du niveau de la mer).
 La prédisposition (), c'est-à-dire la probabilité pour une société d'être endommagée, qui dépend des infrastructures, de l'approvisionnement en nourriture et des conditions économiques.
 La capacité à faire face (), c'est-à-dire la capacité à réduire les conséquences négatives de l'événement, qui dépendent de la gouvernance, des soins de santé, de la sécurité sociale et matérielle.
 Les stratégies d'adaptation (), c'est-à-dire les capacités de mettre en œuvre des stratégies sur le long terme de changement sociétal, qui sont liées aux événements naturels à venir, au réchauffement climatique et à d'autres défis.

La moyenne géométrique des trois dernières composantes est la vulnérabilité (). Le  est ainsi défini comme la racine carrée du produit de l'exposition (partie phénomène naturel du risque) et de la vulnérabilité (partie réponse sociétale du risque) :

Une fois l'indice calculé pour tous les pays du monde et les points chauds du globe en termes de risque de catastrophe naturelle identifiés, le rapport formule des recommandations d'action à destination des acteurs nationaux et internationaux des gouvernements et de la société civile.

Classement des pays selon le WRI 
Le tableau ci-dessous montre le classement des pays du monde en 2022 selon leur indice de risque et donne des détails sur les composantes précitées.

Seuls les États membres de l'Assemblée générale des Nations unies sont considérés dans le rapport  2022.

La classification par couleurs, la même que dans le rapport  2022, est définie par les quintiles de la distribution des valeurs.

Évolution du WRI 
Le WRI est mis à jour et publié annuellement depuis 2011. Cela permet d'affiner la méthodologie employée, d'actualiser les valeurs à la lumière de nouvelles données et de l'évolution des risques naturels, ainsi que de calculer des valeurs pour des pays précédemment non considérés.

Le tableau suivant montre l'évolution du WRI de chaque pays depuis sa création.

Notes et références

Articles connexes 
 Catastrophe naturelle
 Risque naturel

Catastrophe naturelle
Liste de pays